|-
| 170201 - ||  || 30 iulie 2003 ||  || 
|-
| 170202 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170203 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170204 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170205 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170206 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170207 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170208 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170209 - ||  || 3 august 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170210 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170211 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170212 - || 2003 QS || 18 august 2003 ||  || 
|-
| 170213 - ||  || 18 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170214 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170215 - ||  || 20 august 2003 ||  || 
|-
| 170216 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 170217 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170218 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170219 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170220 - ||  || 21 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170221 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170222 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170223 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170224 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170225 - ||  || 21 august 2003 ||  || 
|-
| 170226 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170227 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170228 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170229 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170230 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170231 - ||  || 20 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170232 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170233 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170234 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170235 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170236 - ||  || 21 august 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170237 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170238 - ||  || 21 august 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170239 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170240 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170241 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170242 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170243 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170244 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170245 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170246 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170247 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170248 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170249 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170250 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170251 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170252 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170253 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170254 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170255 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170256 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170257 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170258 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170259 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170260 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170261 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170262 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170263 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170264 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170265 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170266 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170267 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170268 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170269 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170270 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170271 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170272 - ||  || 24 august 2003 ||  || 
|-
| 170273 - ||  || 24 august 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 170274 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170275 - ||  || 26 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170276 - ||  || 30 august 2003 ||  || 
|-
| 170277 - ||  || 27 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170278 - ||  || 30 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170279 - ||  || 30 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170280 - ||  || 29 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170281 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170282 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170283 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170284 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170285 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170286 - ||  || 3 septembrie 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170287 - ||  || 13 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170288 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170289 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170290 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170291 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170292 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170293 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170294 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170295 - || 2003 SW || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170296 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170297 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170298 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170299 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170300 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-